Tara:

  — род аранеоморфных пауков из семейства пауков-скакунов (Salticidae)
  — название упразднённого рода цветковых растений семейства Бобовые, названия видов которого  и  считаются синонимами вида

См. также 
 Тара